La Independencia steht für folgende geographischen Objekte:

in Mexiko:
 La Independencia (Escuintla), Ort in Chiapas
 La Independencia (Huixtán), Ort in Chiapas
 La Independencia (La Independencia), Ort in Chiapas
 La Independencia (Ocozocoautla de Espinosa), Ort in Chiapas
 Municipio La Independencia, Verwaltungseinheit in Chiapas

Ecuador:
 La Independencia (Esmeraldas), Ort in der Provinz Esmeraldas

La Independencia steht für:
 Estadio La Independencia, Fußballstadion in Tunja, Kolumbien
 La Independencia, Album von Jorge Cafrune (1966)